El término establecimiento se puede referir a:
 Lugar donde se realiza una determinada actividad, lugar de trabajo:
 Establecimiento comercial o local de comercio;
 Establecimiento financiero de crédito;
 Establecimiento de salud;
 Establecimiento permanente de una sociedad extranjera, figura del Derecho fiscal internacional a la que la ley de un país atribuye personalidad fiscal y somete a tributación en ese país;
 Establecimiento de comunicación,  conjunto de operaciones técnicas necesarias para que se produzca una comunicación;
 Establecimiento de llamada, en el ámbito de la telefonía;
 Establecimiento de una religión de Estado;
 Cláusula de Establecimiento, pronunciamiento de la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos por el que se prohíbe al Congreso establecer una religión oficial.
 Establecimiento de las mareas, "hora en que sucede la pleamar, el día de la conjunción u oposición de la Luna respecto de cada lugar".
 Establecimiento de puerto, "diferencia entre la hora en que se verifica la pleamar de sizigias en un puerto y la del paso de la Luna por el meridiano superior."
 Libertad de establecimiento, "en la Unión Europea, libertad que ostentan las personas y las empresas de los Estados miembros para instalarse de forma permanente en el territorio de cualquier otro Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de este."

Véase también 
 Establishment («el orden establecido»).

Enlaces externos